Die BDO World Darts Championship 1995, offiziell 1995 Embassy World Darts Championship, war die 18. Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum zehnten Mal fand das Turnier im Lakeside Country Club in Frimley Green, Surrey, statt. Es war die zweite Austragung in Konkurrenz zur World Darts Council (WDC).

Turnierverlauf 
Richie Burnett wurde nach Leighton Rees zum zweiten Waliser, der zum Weltmeister gekrönt wurde. Burnett besiegte im Finale den Niederländer Raymond van Barneveld, der später fünf Weltmeistertitel gewinnen sollte, mit 6:3 in den Sätzen. Titelverteidiger John Part aus Kanada verlor bereits im Achtelfinale gegen den Qualifikanten Paul Williams. Der spätere dreifache Weltmeister Martin Adams machte erstmals mit guten Leistungen bei einer Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam und erreichte das Halbfinale. Der erneut an Nummer Eins gesetzte Steve Beaton musste sich wie im Vorjahr in der ersten Runde geschlagen geben. Der nicht mehr gesetzte Dave Askew bezwang ihn.

Mike Gregory kehrte nach seinem Wechsel zur World Darts Council (WDC) und dem späteren unerwarteten Sinneswandel auf die Bühne im Lakeside zurück. Er kam bis ins Viertelfinale. Der ebenfalls wieder zurückgewechselte Chris Johns konnte sich nicht qualifizieren.

Debütanten 
In dieser Ausgabe des Turniers gab Peter Wright sein Weltmeisterschaftsdebüt, wobei er in der ersten Runde gegen Burnett verlor. 25 Jahre später wurde er schließlich Weltmeister, indem er die PDC World Darts Championship 2020 gewann. Anders als bei der Professional Darts Corporation (PDC) trat er für England an.

Ebenfalls sein Debüt bei einer Weltmeisterschaft feierte Les Wallace, der das Turnier 1997 gewinnen sollte. 

Auch Paul Hogan, der bis zur letzten Auflage 2020 immer wieder bei dem Turnier startete, hatte seinen ersten Auftritt bei einer Weltmeisterschaft. Im Viertelfinale war für ihn gegen Burnett Schluss.

Der Weltmeister Richie Burnett war ebenfalls das erste Mal dabei.

Letztlich war auch Andy Fordham erstmals mit dabei. Er gewann später die Auflage von 2004. Hier schied er jedoch bereits im Viertelfinale aus.

Setzliste

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 143.000. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 52.000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes, das jedoch niemand spielen konnte. Das Preisgeld in Höhe von £ 1.600 für das höchste Finish sicherte sich Andy Fordham mit einer 161.

Ergebnisse 
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 1995
BDO World Darts Championship
Dartwettbewerb in Frimley Green